Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of California 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Sue Barker e Ann Kiyomura che hanno battuto in finale Greer Stevens e Virginia Wade 6–0, 6–4.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (semifinali)

 Rosie Casals /  Betty-Ann Stuart (quarti di finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of California 1980